Ма́ртин Ю́рик (; 27 февраля 1991, Чехия) — чешский кёрлингист.

Играет на позиции второго.

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Примечания

Ссылки 

 Профиль на сайте зимней Универсиады 2017 | FISU

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Чехии